Woodland (Alabama)
 Woodland (Califòrnia)
 Woodland (Carolina del Nord)
 Woodland (Illinois)
 Woodland (Minnesota)
 Woodland (Mississipí)
 Woodland (Utah)
 Woodland (comtat de Washington), concentració de població designada pel cens al Comtat de Washington (Maine, EUA).
 Woodland (Washington)
 Woodland Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Woodland Mills, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Woodland Park (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Woodland (camuflatge), patró mimètic d'origen estatunidenc de gran èxit internacional.